Isaak Habrecht ist der Name folgender Personen:

* Isaak Habrecht (Uhrmacher) (1544–1620), Schweizer Uhrmacher
 Isaak Habrecht (Mediziner) (1589–1633), Schweizer Mediziner, Astronom und Mathematiker